Der Name Bertha war bisher der Name von sechs tropischen Wirbelstürmen im Atlantischen Ozean:
 Tropischer Sturm Bertha (1957), ein tropischer Sturm, der Gebiete bedrohte, die zuvor durch Hurrikan Audrey verwüstet wurden, aber nur geringe Schäden anrichtete;
 Tropischer Sturm Bertha (1984), ein leichter tropischer Sturm, der sich im mittleren Atlantik bildete und kein Land bedrohte;
 Hurrikan Bertha (1990), ein Hurrikan der Kategorie 1, der an der Ostküste der Vereinigten Staaten entlangzog und sich schließlich über Nova Scotia auflöste;
 Hurrikan Bertha (1996), ein schwerer Hurrikan, der die Inseln über dem Winde überquerte und schließlich auf North Carolina traf;
 Tropischer Sturm Bertha (2002), ein minimaler tropischer Sturm, der Auswirkungen auf Louisiana und später Texas hatte;
 Hurrikan Bertha (2008), ein langlebiger Hurrikan der Kategorie 3, der Auswirkungen auf Bermuda hatte.